Angel může být:

 anglicky anděl
 Angel (seriál) – americký televizní seriál a současně jméno jeho hlavní postavy
 komiksové série na motivy seriálu:
 Angel (komiksová série, Dark Horse)
 Angel (komiksová série, IDW)
 Angel & Faith
 Angel & Faith Season Ten
 Angel Season Eleven
 Angel (jméno) – křestní jméno, alternativně též Angelo
 Angel (stanice metra v Londýně)

příjmení osob
 Criss Angel – americký iluzionista
 Jimmie Angel – americký letec
 Joanna Angel – americká pornoherečka
 Vanessa Angel – anglická modelka a herečka

v kultuře
 Angel (píseň, Madonna) – píseň americké zpěvačky Madonny
 Angel (Akon) – píseň amerického zpěváka Akona

Související články 
 Angelika
 Angelov
 Angelovci
 Seznam článků začínajících na „Angel“

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení